

Astronomia 
 M70 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M70 – autostrada ungherese tra la M7 e la Slovenia